Souss-Massa-Draâ är en av Marockos regioner. Regionen hade 3 601 917 invånare (2014) på en yta av 73 207 km². Regionens administrativa huvudort är Agadir.

Regionen är indelad i två prefekturer, Agadir-Ida ou Tanane och Inezgane-Aït Melloul, samt  fem provinser: Chtouka-Aït Baha, Ouarzazate, Taroudannt, Tiznit och Zagora.

Bland större städer hittas:* 

* Invånarantal enligt den senaste folkräkningen (2014)

Andra viktiga orter är Biougra och Zagora.

Referenser 

Marockos regioner